Monte Carmelo kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Monte Carmelo (ort), Minas Gerais, 
 Monte Carmelo (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar